Rasta – fede religiosa di origine ebraico-cristiana, nata in Etiopia
 Rasta – tipo di acconciatura